pode significar:
Stress psicológico
Stress (física)
Stress (banda), banda paraense de heavy metal formada na década de 1970 creditada como uma das primeras do gênero no Brasil.

Desambiguação